Le sigle ZDS peut désigner :

Marques 
 Zenith Data Systems, marque d'équipements informatiques

Territoires 
 Zone de défense et de sécurité, circonscription administrative organisant la sécurité nationale et la défense civile et économique en France
 Zone défavorisée simple, territoire où l’agriculture subit des contraintes naturelles, compensées par des aides de l’Union européenne